Het seizoen 2011–2012 van BV De Graafschap was het 57ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De Graafschap speelde dit seizoen in de Eredivisie en nam daarnaast deel aan het toernooi om de KNVB beker.

De Graafschap zette dit seizoen een historisch slechte reeks neer. De Superboeren verloren op 25 maart tegen Feyenoord hun negende thuiswedstrijd op rij (0-3). Binnen één seizoen verloor nog nooit een club zoveel opeenvolgende duels op eigen bodem. RBC Roosendaal (2000-2001) en De Volewijckers (1962-1963) moesten in eigen stadion al eens acht nederlagen op rij incasseren. De laatste overwinning van De Graafschap op De Vijverberg dateert van 21 oktober, tegen NAC Breda (3-1).

Op 20 februari werd hoofdcoach Andries Ulderink ontslagen en opgevolgd door assistenten Jan Vreman en Richard Roelofsen. Directe aanleiding was de ruime thuisnederlaag (1-4) tegen VVV Venlo. In de eerste wedstrijd onder hun leiding, op 25 februari, won De Graafschap met 2-0 in Kerkrade van Roda JC door treffers van Rydell Poepon en Soufian El Hassnaoui.

Selectie

Transfers

In

Uit

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2011/12 en onder leiding van interim-coach Richard Roelofsen als zeventiende en voorlaatste eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de nacompetitie in het seizoen 2011/12.

KNVB-beker

Statistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2011/12.

Graafschap, De
2012